Dobra Wola ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dobra Wola (Stare Juchy) (deutsch Dobrowolla, früher Willenheim, Kreis Lyck, Ostpreußen) im Powiat Ełcki

Woiwodschaft Großpolen:
 Dobra Wola (Wierzbinek) im Powiat Koniński

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dobra Wola (Włocławek) im Powiat Włocławski

Woiwodschaft Masowien:
 Dobra Wola (Jasieniec) im Powiat Grójecki
 Dobra Wola (Klwówo) im Powiat Przysuski
 Dobra Wola (Lipowiec Kościelny) im Powiat Mławski
 Dobra Wola (Nasielsk) im Powiat Nowodworski